Александр Александрович Бушков (5 апреля 1956, Минусинск) — российский писатель, работает в жанрах детектива и фэнтези, автор публицистики на историческую тематику. Общий тираж его литературных произведений превышает 17 миллионов экземпляров.

Писать начал в возрасте 20 лет. В 1981 году в журнале «Литературная учёба» была опубликована первая повесть Бушкова, а в 1986 году в красноярском областном издательстве — первая книга фантастических повестей и рассказов «Стоять в огне». Известность пришла к писателю в середине 1990-х годов после выхода дилогии про Станислава Сварога — «Рыцарь из ниоткуда» — «Летающие острова».

Циклы произведений

Шантарский цикл

Приключения Алексея Бестужева 

Россия в переломный момент. Угроза революции висит над страной. Но есть люди, которые даже в такие моменты стремятся сохранить Россию. К ним относится и главный герой серии — молодой жандармский ротмистр Алексей Бестужев.

Классификация:
Жанры/поджанры: Боевик | Исторический роман 
Общие характеристики: С множеством интриг | Приключенческое 
Сюжетные ходы: Спецслужбы 
Линейность сюжета: Линейный

Пиранья 

Другие названия: Кирилл Мазур
Книги о приключениях советского боевого пловца Кирилла Мазура.

Классификация:
Жанры/поджанры: Боевик
Общие характеристики: С множеством интриг | Приключенческое | Военное 
Линейность сюжета: Линейный

Бешеная 

Другие названия: Дарья Шевчук
Цикл объединяет главная героиня, сотрудница уголовного розыска Дарья Шевчук.

Классификация:
Жанры/поджанры: Боевик
Общие характеристики: Приключенческое
Линейность сюжета: Линейный

На то и волки 

Другие названия: Даниил Черский
Книги о бывшем охраннике Брежнева, ныне начальнике охраны коммерческого предприятия — Данииле Черском.

Классификация:
Жанры/поджанры: Боевик
Общие характеристики: Приключенческое | С множеством интриг
Время действия: XX век

Алексей Карташ 

Старший лейтенант Алексей Карташ за амурные похождения с внучкой своего большого начальника отправлен из Москвы служить под далёким сибирским Шантарском.

Классификация:
Жанры/поджанры: Боевик
Общие характеристики: Приключенческое | С множеством интриг
Время действия: 20 век
Линейность сюжета: Линейный

Антиквар 

Наши дни. Главный герой цикла, в советские времена — трижды судимый за нелегальную торговлю антиквариатом, ныне — уважаемый шантарский антиквар Смолин (он же Гринберг). Три книги цикла объединены общим сюжетом и описывают несколько недель из жизни Смолина, за которые он успевает получить нежданное «наследство», познакомиться с прекрасной женщиной, найти бесценные сокровища, поучаствовать в разрешении нескольких исторических загадок и победить в схватке с неведомыми врагами, вознамерившимися прибрать к рукам антикварную торговлю в Шантарске.

Классификация:
Жанры/поджанры: Боевик
Общие характеристики: Приключенческое | Авантюрно-плутовское
Время действия: XXI век
Линейность сюжета: Линейный

Сварог 

Другие названия: Серый ферзь

Станислав Сварог, майор ВДВ, переносится в совершенно иной мир, куда его настойчиво затягивали.

Классификация:
Жанры/поджанры: Фэнтези (Героическое фэнтези | Science Fantasy)
Общие характеристики: Приключенческое
Время действия: 20 век | Неопределённое время действия
Сюжетные ходы: Квест | Спасение мира
Линейность сюжета: Линейный

Основная серия

Серый Ферзь 
Серия состоит из шести книг и представляет собой расширенное «карманное издание» первых двух книг основной серии

Внеталарский Сварог 
Параллельный основной серии цикл. Сварог снова попадает в незнакомые миры. В которых он хочет только одного — вернуться обратно в своё королевство.

Димерия 
Другие названия: Тьма над Атаром

Димерия — интересная планета. На ней всего два материка. Один обитаемый, а второй находится под водой. Каждые 500 лет происходит смена ролей материков.

Корона 
Другие названия: В короне

Корона — империя, в которой использование волшебства является уголовным преступлением. Однако существует подпольное объединение магов, которое пытается добиться разрешения магии.

Земля 
Роман-эпопея повествует о приключениях Сварога на Земле и его борьбе с демоном, который принял его обличье.

Россия, которой не было 
Цикл произведений посвящён ревизии ряда принятых исторических концепций. Подвергаются сомнению многие исторические реалии. Автор скептически относится к достижениям историков и предлагает свою трактовку исторических событий. В частности, на страницах книг цикла утверждается, что никакого татаро-монгольского нашествия не было, что Хан Батый и Александр Невский — одно и то же лицо, а также приводится множество других аргументированных гипотез.

Классификация:
Жанры/поджанры: Исторический роман
Общие характеристики: Философское | Ироническое
Время действия: Средние века | Новое время (17-19 века) | 20 век | Позднее средневековье / Эпоха возрождения | Эпоха географических открытий (15-16 века)

ДʼАртаньян — гвардеец кардинала 

История гвардейца дʼАртаньяна, написанная с опорой на реальные исторические события времен правления Людовика XIII и собственные мемуары гвардейца, впервые изданные в Амстердаме в 1701 году.

Колдунья 

Альтернативная Российская империя первой половины XIX века,где наполеоновские войны оборвались смертью императора Франции при Аустерлице.  Ольга Ярчевская — сирота, оставшаяся без родителей во младенчестве и воспитанная в имении князя Вязинского вместе с его родной дочерью Татьяной. Достигнув возраста, когда девушке из общества уже пора подумать о замужестве, она неожиданно узнаёт, что рядом с людьми живут сверхъестественные существа, духи, колдуны, и сама становится обладательницей колдовского дара. Но теперь ей приходится сделать выбор и в вечной борьбе светлых и тёмных сил встать на одну из сторон.

Дикарка

Непознанное

Романы 
Хронологический список романов писателя

Повести 
Хронологический список повестей писателя

Рассказы 
Хронологический список рассказов писателя

Документальные произведения 
Список документальных произведений автора

Статьи 
Список статей автора

Сборники 
Хронологический список сборников произведений писателя

Примечания

Источники 
 
 
 
 

Бушков, Александр
Романы Александра Бушкова